Mackov kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Mackov Vrch, berg, Banská Bystrica,

Tjeckien 

 Mačkov, ort, Södra Böhmen, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar